Golicin ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Голи́цын).

 Aleksander Mihajlovič Golicin (1718 - 1783), ruski general-feldmaršal in gubernator.
 Aleksander Mihajlovič Golicin (1723 - 1807), ruski diplomat, senator, vicekancler in plemič.
 Aleksander Nikolajevič Golicin (1773 - 1844), ruski državnik in plemič.
 Boris Aleksejevič Golicin (1654 - 1713), ruski politik in plemič.
 Boris Borisovič Golicin (1862 - 1916), ruski fizik in plemič.
 Dimitrij Mihajlovič Golicin (1665 - 1737), ruski državnik in gubernator, brat Mihaila.
 Mihail Mihajlovič Golicin (1647 - 1730), ruski general-feldmaršal, vojskovodja in plemič, brat Dimitrija.
 Vasilij Vasiljevič Golicin (1643 - 1714), ruski diplomat, državnik in plemič.